Joan Busquets i Cornet (Barcelona, 1845 - Barcelona, 1915), tapisser decorador
 Joan Busquets i Crusat (Reus, 1902 - Reus, 1997), empresari català
 Joan Busquets i Dalmau (Girona, 1934 - 2018), sacerdot i historiador
 Joan Busquets i Grau (El Prat de Llobregat, Barcelonès, 1946), arquitecte i urbanista 
 Joan Busquets i Jané (Barcelona, 1874 - Barcelona, 1949), moblista i decorador
 Joan Busquets i Portero (Barcelona, 1956 - 2010), pallasso, director teatral i gestor cultural
 Joan Busquets i Queralt (Valls, 1909 - Tarragona, 1940), sindicalista, víctima del franquisme
 Joan Busquets i Vergés (Barcelona, 1928), lluitador antifranquista català